Інфіксáція — вираження граматичних значень за допомогою інфіксів, тобто морфем, уставлених у середину кореня (пор.  «переміг» — vinco «перемагаю», таг. sulat «письмо» — sumulat «писати»). Можна знайти низку міжмовних етимологічних паралелей, у яких з одного боку виступають інфіговані форми, а з другого — неінфіговані:  — , , . На підставі цього можна припустити, що інфіксація була певний час чинним словотвор­чим засобом ще й після виокремлення індоєвропейських діалектів, що дали початок різним групам цієї родини.

Див. також 
 Метатеза
 Алотеза

Примітки 

Морфологія (мовознавство)